Ири́на Бело́ва:
 Белова, Ирина Геннадьевна (род. 1975) — российский композитор.
 Белова, Ирина Николаевна (род. 1968) — советская и российская пятиборка.
 Белова, Ирина Олеговна (род. 1980) — российская гимнастка.